

Лантана — місто, штат Флорида
 Лантана — переписна місцевість, штат Техас